

Persone 
 Ekaterina Gordeeva – ex pattinatrice artistica su ghiaccio sovietica naturalizzata russa 
 Irina Gordeeva – altista russa
 Katerina Gordeeva – giornalista e scrittrice russa
 Yulia Gordeeva – calciatrice russa

Pagine correlate 
Gordeev